Моторная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Моторная улица — улица в Калуге.
 Моторная улица — улица в Красноярске.
 Моторная улица — улица в Москве (Внуково).
 Моторная улица — улица в Новосибирске.
 Моторная улица — улица в Омске.
 Моторная улица - улица в Саратове.

Украина   
     Моторная улица — улица в Мелитополе 
 Моторная улица  — улица в Днепропетровске.